St. James' Park, een stadion in Newcastle upon Tyne, waar Newcastle United zijn thuiswedstrijden speelt.
 St James Park (Exeter), een stadion in Exeter, waar Exeter City zijn thuiswedstrijden speelt.